Russe steht für:

 Russe, Angehöriger des Volks der Russen
 Russe, Bürger von Russland

Geografie:

 Russe (Stadt), Stadt in Bulgarien
 Oblast Russe, Verwaltungsbezirk in Bulgarien

Sonstiges:
 Russenkaninchen, Kaninchenrasse 
 Russe (Cavia), eine Rasse der Hausmeerschweinchen
 Russe, ein Biermischgetränk, siehe Biermischgetränk#Hefeweizen

Russe ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Josef Russe (1922–2008), deutscher Volkswirt und Politiker (CDU), MdB
 Johann Russe (um 1506–1555) ein Chronist der dithmarscher Geschichte

Russen steht für:
 Russen, österreichischer Name für Kronsild
 Russen, historischer Name von Priboi (Kaliningrad), Ort in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Russen (Bernstadt a. d. Eigen), auch Russenhäuser genannt, Siedlung bei Bernstadt a. d. Eigen, Landkreis Görlitz, Sachsen, Deutschland

Rußen steht für:
 die Ausstoßung von Ruß

Siehe auch:
 Russ
 Ruse
 Die Russen kommen (Begriffsklärung)